Austrolecia är ett släkte av lavar. Austrolecia ingår i familjen Catillariaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Austrolecia